Stemeseder ist der Familienname folgender Personen:

 Elias Stemeseder (* 1990), österreichischer Jazzmusiker
 Heinrich Stemeseder (* 1966), österreichischer Politiker, Finanzjurist und freier Schriftsteller